Ян Оге Фьёртофт (; род. 10 января 1967, Олесунн, Норвегия) — норвежский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Карьера

Клубная 
Являясь мощным центрфорвардом, играл в Норвегии, Австрии, Англии и Германии.

После начала карьеры в Норвегии играл за венский «Рапид». Демонстрировал в австрийском клубе результативный футбол: за четыре сезона забил 67 мячей.  Затем провёл несколько сезонов в Англии. Перешёл в «Суиндон Таун» летом 1993 года и стал лучшим бомбардиром команды в сезоне-1993/94. В сезоне-1994/95 помог «Суиндону» выйти в полуфинал Кубка Лиги. Затем перешёл в «Мидлсбро». Помог клубу финишировать на первом месте в первом дивизионе. В сезоне-1995/96 регулярно был в основном составе команды, закончившей чемпионат на 12-м месте в премьер-лиге. Но после прихода в «Мидлсбро» Фабрицио Раванелли ушёл в «Шеффилд Юнайтед». Затем выступал за «Барнсли» и немецкий «Айнтрахт». Вернулся в Норвегию, где играл за «Стабек» и «Лиллестрём». Завершил выступления в 35 лет.

В сборной 
Фьёртофт впервые был призван в сборную Норвегии в 1986 году. Летом 1991 года сыграл в отборочном матче чемпионата Европы со сборной СССР. В составе сборной принял участие в Кубке мира 1994 года. Сыграл в матче против Мексики, выигранном 1:0, и во встрече, проигранной Италии со счётом 0:1. Всего же с 1986 по 1996 годы он принял участие в 71 матче и забил 20 голов.

Ссылки 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Хам-Кам»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Суиндон Таун»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Стабек»